Schadwinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Schadwinkel, Wissenschaftsjournalistin
 Hans-Tewes Schadwinkel (Tewes Schadwinkel, geboren 1937), deutscher Bildhauer, Sammler und Fachbuchautor zu Werkzeugen des Zimmermanns
 Sonia Schadwinkel (* 1965), deutsche Biologin und wissenschaftliche Illustratorin